Мала-Плана:
  — село в Сербии.
  — село в Сербии.
  — село в Хорватии.

См. также